L'édition 2023 de la Supercoupe du Japon, officiellement nommée , est la  édition de la Supercoupe du Japon.

Les règles du match sont les suivantes : la durée de la rencontre est de 90 minutes, puis, en cas de match nul, les deux équipes se départageront directement lors d'une séance de tirs au but.

Le match oppose Yokohama F. Marinos, vainqueur de la J League 2022 face au Ventforet Kōfu vainqueur de la Coupe du Japon 2022.

Feuille de match

Notes et références 

Supercoupe du Japon de football
Football au Japon en 2023
Football en février 2023
Football à Tokyo